Козодуб () — село,
Червоноивановский сельский совет,
Криничанский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222086502. Население по переписи 2001 года составляло 152 человека.

Географическое положение 
Село Козодуб находится у истоков  реки Базавлук,
на расстоянии в 3 км от сёл Червоноивановка и Тепловка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Верховцево в 6-и км.

Примечания